Mill Run ist der Name folgender  Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Mill Run (Indiana), im Marion County, Bundesstaat Indiana  
 Mill Run (New Jersey), im Monmouth County, Bundesstaat New Jersey  
 Mill Run (South Carolina), im Orangeburg County, Bundesstaat South Carolina  
 Mill Run (Utah), im Box Elder County, Bundesstaat Utah  

Mill Run bezeichnet auch folgenden Ort:
 Mill Run (Pennsylvania), Standort von Frank Lloyd Wrights Fallingwater